Bankroth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Bankroth (1941–1991), ein deutscher Maler, Grafiker, Fotograf und Keramiker
 Ursula Bankroth (* 1941), deutsche Malerin und Grafikerin